Бархуда́ров — азербайджанская и армянская фамилия (армянский вариант — Бархударя́н). Имеет женскую форму Бархударова.

Известные носители 
 Бархударов, Алексей Степанович (1927—2001) — советский учёный-филолог, сын С. Г. Бархударова.
 Бархударов, Андрей Александрович — российский актёр озвучивания, актёр дубляжа.
 Бархударов, Леонид Степанович (1923—1985) — советский лингвист, специалист по теории перевода, сын С. Г. Бархударова.
 Бархударов, Маис Шукюр оглы (род. 1976) — азербайджанский военный деятель, генерал-майор.
 Бархударов, Патвакан — советский киноактёр (1920-е).
 Бархударов, Степан Григорьевич (1894—1983) — советский лингвист, известный специалист по русскому языку.

См. также 
 Бархударян